Ana Azevedo (, ) é uma pianista brasileira.

Discografia 
 Solari Jazz

Pianistas do Brasil